Јаковље може бити:

 Јаковље (Алексинац), насеље у општини Алексинац, Нишавски округ, Република Србија
 Јаковље (општина), насеље и општина у Загребачкој жупанији, Република Хрватска